Nevern bezeichnet folgende Orte:
 Nevern, Stadtteil von Neukloster, siehe Neukloster#Nevern
 Nevern (Pembrokeshire), Ort in Wales

Nevern ist der Familienname folgender Personen:
 Nick Nevern (* 1980), britischer Schauspieler, Synchronsprecher und Filmemacher.